Malkoc oder Malkoč ist der Familienname folgender Personen:

 Halim Malkoč (1917–1947), Imam und SS-Obersturmführer der Waffen-SS
 Mehmed Malkoc (* 1990),  bosnischer Fußballspieler